По́за ло́тоса (дев.: पद्मासन; IAST:padmāsana; тур.:bağdaş; яп.: ) — одна из основных асан для медитации в йоге. Является базовой основой для любых комплексов асан. Её положение — сидя, скрестив ноги, причём ноги находятся на противоположных бёдрах; используется со времен древней Индии. Используется для медитации в индуистской йоге и для буддийской созерцательной практики. Поза по своему виду напоминает Лотос орехоносный, в честь чего получила своё название.

Известными изображениями позы лотоса являются изображение Шивы, медитирующего аскетического бога индуизма, и Сиддхартхи Гаутамы, основателя буддизма.

Падмасана означает «поза лотоса».

Позиция 

Одна нога находится на вершине противоположного бедра, пятка близко к животу. Другая нога помещается на противоположном бедре симметрично.

Колени касаются земли. Туловище находится в равновесии, с прямым позвоночником. Туловище расположено по центру, над бёдрами. Язык опирается на нёбо. Руки могут лежать на коленях с применением мудры. Руки находятся в расслабленном состоянии со слегка согнутыми локтями.

Глаза могут быть закрытыми, тело расслабленное, с осознанием общей позы. Корректировки производятся до баланса и выравнивания на опытных. Положение должно быть естественным и комфортным, без каких-либо резких болей.

В большинстве случаев, нужно использовать подушки (дзафу) или маты (дзабутон). Сидеть надо на переднем крае подушки или коврика для того, чтобы склониться вперед, чтобы облегчить нагрузку на позвоночник и обеспечить необходимую поддержку. Только самые гибкие люди могут добиться этого в асанах без поддержки таза (и Далай-лама советует не делать этого).

Польза 
Позиция лотоса принята для того чтобы позволить телу быть полностью устойчивым в течение длительного периода времени. Стабилизированные тело и ум становятся первым шагом к медитации. Осанка оказывает давление на нижнюю часть позвоночника, что может способствовать релаксации. Дыхание может замедлиться, снижается мышечная напряженность и падает кровяное давление. Также может улучшаться пищеварение.

Вариации 

Ардхападмасана (поза полулотоса) — упрощённая поза, на бедре находится лишь одна стопа. Время пребывания в позе не ограничено. Можно менять ноги местами.

Противопоказания и критика 
Те, кто не имеет достаточной гибкости, чтобы держать оба колена у земли, когда сидят в полной позе лотоса, не должны пользоваться ей, так как идёт большая нагрузка на колени и нижнюю часть спины. Другие асаны при медитации показаны для развития достаточной гибкости, чтобы впоследствии комфортно сидеть в позе лотоса. При пояснично-крестцовом радикулите, инфекциях и травмированных коленях противопоказаны сукхасана, сиддхасана или использовать подушку для облегчения сидения.

См. также 
 Асана

Примечания

Литература 
 Становление в лотос: Как достичь полной позы лотоса Антон Темпл (автор), Франка Галло (редактор), Пип Фолкс (иллюстратор) Мягкая обложка: 64 страницы, Издатель: Merkur Publishing, Inc (1 декабря 2006) Язык: английский, ISBN 1-885928-18-1, Размеры: 5.8 x 8.3 дюйма
 Йога, тантра и медитации в повседневной жизни Свами Сарасвати Джанакананда (автор), Мягкая обложка: 128 страниц, Издатель: Red Wheel/Weiser (сентябрь 1992), Язык: английский, ISBN 0-87728-768-6 ISBN 978-0-87728-768-1, Размеры: 8.3 x 9.8 x 0.3 дюйма.

Асаны
Йога
Сидение